wędkarz – osoba uprawiająca wędkarstwo,
 Wędkarz Polski – czasopismo o tematyce wędkarskiej.
 Wędkarz – obraz holenderskiego malarza Carela de Moora (1700),
 Wędkarz – obraz hiszpańskiego malarza Francisca Goi (1775),
 Wędkarz – obraz francuskiego malarza Augusta Renoira (1874),